Vermittlung steht für:

 Vermittlung (Philosophie), gedanklicher Prozess des Ausgleichs von Gegensätzen und dessen Ergebnis
 Vermittlung (Arbeitsamt), Dienstleistung der Agentur für Arbeit
 Vermittlungsstelle, Herstellen von Verbindungen in Telekommunikationsnetzen
 Mediation, Vermittlung einer Einigung zwischen unterschiedlichen Ansichten und Interessen

Siehe auch:
 Wissensvermittlung (Bildungswesen)

 Vermittler (Begriffsklärung)